

Informatica 
 BASIC – linguaggio di programmazione.
 Basic access authentication – contesto di una transazione HTTP. 
 Basic stamp – microcontrollore programmabile in BASIC
 Visual Basic – linguaggio di programmazione event driven. 
 Visual Basic .NET –   successore del vecchio Visual Basic basato sul .NET Framework.

Altro 
 Basic – film del 2003 con John Travolta e Samuel L. Jackson.
 Basic Galattico – lingua artificiale dell'universo di Guerre stellari
 BASIC – gruppo comprendente i quattro paesi più influenti all'interno del G20 dei Paesi in via di sviluppo
 Basic Role-Playing – sistema per gioco di ruolo realizzato dall'editore Chaosium
Basic Connection – gruppo musicale italiano

Altri progetti

Pagine correlate
 Bašić